Хатай:

 Хатай (ил) — ил (область) на юге Турции.
 Государство Хатай.
  (Хатай) — провинция Вьетнама, существовавшая в 1965—1975 годах и в 1991—2008 годах.